Енрике Ороско има више значења:

 Енрике Ороско (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Енрике Ороско (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Енрике Ороско (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику